Alexander Keiller (1899-1955), archéologue écossais qui a travaillé à Avebury
 Alexander Keiller Musée, Avebury
 Alexander Keiller (homme d'affaires) (1804-74), homme d'affaires écossais, qui a fondé Göteborgs Mekaniska Verkstad
 Alexander Keiller (médecin) (1811-92), médecin écossais et obstétricien

Voir aussi 
 Alex Keillor (1869-1960), footballeur écossais